Østens Paris er et tilnavn, der er benyttet af/om flere byer:
 Baku, Aserbajdsjan 
 Beirut, Libanon
 Budapest, Ungarn
 Bukarest, Rumænien
 Hanoi, Vietnam
 Istanbul, Tyrkiet
 Manila, Filippinerne
 Shanghai, Kina
 Warszawa, Polen

Referencer 

Tilnavne
Geografiske betegnelser